Сарос 160 повторюється кожні 18 років 11 днів і до 3000 року міститиме 46 затемнень.  Серія почнеться із часткового сонячного затемнення 13 травня 2181 і досягне кільцеподібних затемнень 30 липня 2307. Гібридне затемнення трапиться в цій серії тричі: від 5 березня 2668 до  27 березня 2704. Стадія кільцеподібних затемнень розпочнеться 8 квітня 2722.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 160 на сайті НАСА

Сарос